Scutum (arma), escut dels legionaris de l'antiga Roma
 Scutum Sobiescianum o Constel·lació de l'Escut, constel·lació així batejada per Johannes Hevelius el 1683
 Scutum Logistic, empresa fabricant de motocicletes elèctriques amb seu a Esplugues de Llobregat